Hävd kan avse:

 Hävd (juridik) – ett jurdiskt begrepp som endast tillämpats vid förvärv av fast egendom
 Urminnes hävd – det rättstillstånd som sedan gammalt funnits antas ha tillkommit på ett lagligt sätt
Hävd - brukad mark, brukad jord.  Upphörd hävd = ej längre brukad mark.